Maignan peut désigner :
 Albert Maignan (1845-1908), peintre et illustrateur français ;
 Annette Maignan (1911-1995), helléniste française ;
 Emmanuel Maignan (1601-1676),  théologien et physicien français ;
 Georges Le Bail-Maignan (1886-1918), homme politique français ;
 Gilles Maignan (1968-),  coureur cycliste français ;
 Jean Maignan (XVIe siècle), peintre français ;
 Jean-Henri de Trenqualye de Maignan (1760-1844), homme politique français ;
 Julien-Camille Le Maignan (1746-1812), homme politique français ;
 Mike Maignan (1995-) footballeur français.
Il existe aussi des noms homophones s'écrivant .